Makmur (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Makmur (Celala), een plaats in Indonesië
Makmur (Pasaribu Tobing), een plaats in Indonesië
Makmur (Pangkalan Kerinci), een plaats in Indonesië